Ai Sugiyama (jap. , Sugiyama Ai; * 5. Juli 1975 in Yokohama) ist eine ehemalige japanische Tennisspielerin. Als Juniorin stand sie im Mai 1991 an der Spitze der Weltrangliste.

Karriere 
In ihrer Profikarriere, die von 1992 bis 2009 andauerte, gewann sie sieben Einzel- und 42 Doppeltitel, davon drei bei Grand-Slam-Turnieren. Sie gewann im Jahr 2000 die US Open mit Julie Halard-Decugis, 2003 jeweils mit Kim Clijsters die French Open und in Wimbledon sowie 1999 die US Open im Mixed mit Mahesh Bhupathi.

Sie war Mitglied des japanischen Fed-Cup-Teams und des japanischen Olympiateams in den Jahren 1996, 2000, 2004 und 2008.

Ihre höchste Position in der WTA-Weltrangliste erreichte sie am 9. Februar 2004 mit Platz acht im Einzel. Im Doppel stand sie im Jahr 2000 auf Platz eins. Sugiyama spielte am 28. September 2009 in Tokio ihr letztes Profiturnier und gab danach ihren Rücktritt bekannt.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Mixed

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Doppel

Weblinks 

 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Asienspielesieger (Tennis)
Japaner
Geboren 1975
Frau